Nagy Gábor (1758–1809) teológiai tanár
 Nagy Gábor (1770–1861) ügyvéd, régiséggyűjtő
 Nagy Gábor (1845–1922) kolozsvári szálloda- és vendéglőtulajdonos, közéleti személy
 Nagy Gábor (1845–1929) miniszteri tanácsos
 Nagy Gábor (1939–2002) labdarúgó (FTC)
 Nagy Gábor (1945) orvos-ezredes
 Nagy Gábor (1949) festőművész
 Nagy Gábor (1949) színész
 Nagy Gábor (1951) kerékpárversenyző, edző
 Nagy Gábor (1966) röplabdázó
 Nagy Gábor (1971) labdarúgó
 Nagy Gábor (1972) költő, irodalomtörténész
 Nagy Gábor (1981) labdarúgó (Újpest, REAC, Haladás)
 Nagy Gábor (1985) labdarúgó
 Nagy Gábor (1987) jégkorongozó
 Nagy Gábor (1994) atléta
 Nagy Gábor (1994) sakknagymester
 Nagy Gábor gitáros, a Newborn és a The Idoru tagja
 Nagy Gábor a Magyar Vöröskeresztfőigazgató-helyettese
Hasonló nevűek

 U. Nagy Gábor (?) építész
 bácsai Nagy Gábor, művésznevén Takács Ádám (1822–1897) színész, színigazgató